Le championnat de Slovénie de football féminin ( ou ) est une compétition de football féminin opposant les huit meilleurs clubs de Slovénie. La compétition est créée en 1992.

Palmarès par saison

Palmarès par club

Notes et références 

Compétition de football en Slovénie
Slovenie